Кубок Франции по футболу 2012/2013 годов — 96-й розыгрыш кубка Франции.В турнире приняли участие 7656 профессиональных и любительских клубов из Франции и её заморских владений.

Титул защищал «Лион», победивший «Кевийи» в финале предыдущего розыгрыша. Турнир начался с шести региональных раундов и завершился финалом, который прошедшим 31 мая 2013 года на «Стад де Франс».

Региональные туры 
В первых шести турах турнира принимали участие любительские и полупрофессиональные (клубы Лиги 3) команды.

Седьмой тур 
Жеребьёвка седьмого раунда прошла 31 октября 2012 года в штаб-квартире национального олимпийского комитета. Участвовали: тренер женской сборной Франции (до 17 лет) Ги Феррье и бывшие футболиссты Жером Алонсо и Даниэль Родигьеро
.
Жеребьёвка с участием команд заморских территорий состоялась днём ранее. Матчи были сыграны 16—18 ноября 2012 года.

Матчи с участием команд заморских территорий 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

[РЛ] = региональные лиги

Восьмой тур 
Матчи восьмого тура прошли 7—16 декабря.

1/32 финала 
Матчи были сыграны 5—7 января 2013 года. На этой стадии выбыл из турнира предыдущий победитель — лионский «Олимпик», уступивший в серии пенальти клубу третьего дивизиона «Эпиналь».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт федерации футбола Франции

2012/2013
Франция
Франция
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году